Noir – genere narrativo
 Film noir
 Noir (televisione)
 Noir scandinavo
 Noir metropolitano
 Noir – anime

Persone 
 Kira Noir – attrice pornografica statunitense
 Thierry Noir – pittore e writer francese
 Victor Noir – giornalista francese